Cet article recense les zones humides d'Algérie concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur en Algérie le .

En , le pays compte 50 sites Ramsar, couvrant une superficie de .

Liste

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Ledant, J.P. & Van Dijck, G. (1977). Situation des zones humides algériennes et de leur avifaune. Aves, 14 : 217-231. 
 Metzmacher, M. (1979a). Les oiseaux de la Macta et de sa région (Algérie) : Non passereaux. Aves, 3-4 : 89–123.
 Metzmacher, M. (1979 b). Note sur l'avifaune estivale de l'Est oranais (Algérie), de la Camargue (France) et du Guadalquivir (Espagne). INA, Séminaire international sur l'avifaune algérienne 5-.
 Morgan, N.C. & Boy, V. (1982). An ecological survey of standing waters in North West Africa: I. Rapid survey and classification. Biological Conservation, 24 : 5-44.
 Morgan, N.C. (1982). An ecological survey of standing waters in North West Africa: II. Site description for Tunisia and Algeria. Biological Conservation, 24 : 83-113.

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Environnement en Algérie
 Flore d'Algérie
 Faune de l'Algérie

Liens externes 
 
 
 

Ramsar